Дание́ли () — итальянская фамилия.

Известные представители 
 Даниели, Отто (род. 1943) — швейцарский кёрлингист.
 Даниели, Эмма (1936—1998) — итальянская актриса.

См. также 
 Danieli — итальянская компания, основанная братьями Даниели.